

Patronyme 

 Alexander Nylander (1998-), un joueur professionnel de hockey sur glace de nationalité canadienne et suédoise.
 Michael Nylander (1972-), un joueur professionnel de hockey sur glace.
 Sven Nylander (1962-), un ancien athlète suédois spécialiste du 400 mètres haies.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme